Toulatjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Toulatjärvi (sjö i Finland), Mellersta Finland, 
 Iso Toulatjärvi, sjö, Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar